А́нна Покро́вская: Покровская, Анна Александровна (Аня Покров; род. 1999) — российский видеоблогер, певица.
 Покровская, Анна Константиновна (1878—1972) — русский и советский библиотечный деятель, детская писательница, историк книги и преподавательница.
 Покровская, Анна Михайловна (1904—2001) — советский педагог, Праведник мира.